Die Unbesiegten lautet der deutschsprachige Titel zweier US-amerikanischer Westernfilme:

 Die Unbesiegten (1947), inszeniert von Cecil B. DeMille
 Die Unbesiegten (1969), inszeniert von Andrew V. McLaglen